«Фестиваль двух миров», «Фестиваль Двух Миров» () — ежегодный международный летний музыкальный фестиваль, организованный американским композитором итальянского происхождения Джанкарло Менотти и американским дирижёром Томасом Шипперсом в 1958 году. Первоначальной целью мероприятия было стремление поддержать молодых деятелей искусств (оперных исполнителей, актёров, оркестрантов, художников и т. д.). Проводится летом в итальянском городе Сполето. С приобретением известности он «стал неотъемлемой частью культурной жизни страны и одним из самых важных исторических событий своего времени». С 1977 года аналогичный фестиваль был также организован и весной в американском Чарлстоне (штат Южная Каролина). Мероприятие в США известно под современным названием Spoleto Festival USA. «Два мира» в названии фестиваля указывают на намерения Менотти, чтобы на его мероприятии миры американской и европейской культур пришли в соприкосновение друг с другом, сблизились. Как указывается в литературе, после появления фестиваля в США это намерение реализовалось, так как действительно появился «Фестиваль Двух Миров» — Европы и Америки. Кроме  академической музыки (симфонической, оперной, камерной) в программу включаются такие музыкальные жанры как джаз, кантри.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Фестивали Италии
Фестивали, появившиеся в 1958 году
Музыкальные фестивали по алфавиту